

Pessoas 
 Adam Beyer - um DJ sueco
 Brad Beyer - um actor americano
 Georgina Beyer - uma política transexual da Nova Zelândia
 Franz Beyer - um violista e musicólogo alemão

Outros 
 1611 Beyer - um asteroide da cintura principal

Desambiguações de sobrenomes